Чемпионат Англии по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование английских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 1975 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Англии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Англию на международной арене как мужская сборная Англии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Men’s Championship – English Curling Association

См. также 
 Чемпионат Англии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Англии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Англии по кёрлингу среди смешанных пар

Кёрлинг
Англия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года
Соревнования по кёрлингу в Англии